Parmulariopsella är ett släkte av svampar. Parmulariopsella ingår i familjen Parmulariaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parmulariopsella